

Lemat Riemanna 
Niech  będzie funkcją ciągłą z wyjątkiem skończonej liczby punktów tego przedziału. Wówczas

Dowód

1. Dla funkcji tożsamościowo równej 1 
 

w związku z tym twierdzenie jest prawdziwe dla funkcji f(x) = 1.

2. Dla funkcji

3. Dla funkcji liniowej  gdzie  
Słuszność twierdzenia dla tak określonej funkcji wynika z punktów 1. i 2. oraz własności liniowości całki oznaczonej.

4. Dla funkcji przedziałami liniowej 
Jeżeli funkcja jest liniowa w skończonej liczbie podprzedziałów przedziału [a; b], to na mocy 3. w każdym z tych podprzedziałów jest słuszny lemat Riemmana, wskutek czego twierdzenie jest słuszne w przedziale [a; b].

5. Dla funkcji ciągłej na przedziale  
Można przypuszczać, że funkcję ciągłą na  da się aproksymować za pomocą funkcji przedziałami liniowej z dowolną dokładnością. Oczywistym jest wówczas, że lemat Riemmana (na podstawie punktu 4.) jest prawdziwy także dla dowolnej funkcji ciągłej.

Istotnie w tym przypadku intuicja nie zawodzi, co można wykazać, przeprowadzając poniższe rozumowanie.

Jeżeli funkcja jest ciągła na  to jest jednostajnie ciągła na  (na mocy twierdzenia Heinego-Cantora, gdyż jako domknięte i ograniczone przedziały domknięte prostej są zwarte z twierdzenia Heinego-Borela).

Wybierzmy pewną liczbę  wybór ten pociąga za sobą istnienie pewnej liczby  takiej że dla dowolnych wartości  tak, że
 

Obierzmy następnie liczby  w taki sposób, aby 

Rozważmy funkcję  liniową w każdym z przedziałów  i o własności  Weźmy  należący do przedziału 

Korzystając z faktu, że  jest liniowa, wiemy, iż  leży pomiędzy  i  dlatego liczba  leży pomiędzy liczbami  i  które mają moduł mniejszy od  Co za tym idzie:
 

Wynika z tego, że dla dowolnej ciągłej funkcji  można znaleźć taką funkcję  taką, że:
 

przedziałami liniową, to znaczy (na mocy 4.) spełniającą lemat Riemanna:
 

czyli:
 

Co dowodzi słuszności twierdzenia dla funkcji ciągłej.

6. Dla funkcji posiadającej jeden punkt nieciągłości w punkcie  
Całkę występującą w twierdzeniu rozbijamy na sumę całek:
 

Przy czym funkcje  są równe funkcji  (odpowiednio) na przedziale  i  a w punkcie  są uzupełnione tak, aby były ciągłe w przedziałach  i  (korzystamy z faktu, iż zmiana wartości w skończonej liczbie punktów funkcji podcałkowej nie zmienia wartości całki).

Funkcje  są ciągłe, więc (na mocy 5.) przechodząc z  do nieskończoności, otrzymujemy tezę twierdzenia (równość jest zachowana w przejściu granicznym).

7. Dla funkcji mającej skończoną liczbę punktów nieciągłości 
Dzieląc przedział  na skończoną liczbę podprzedziałów, w których funkcja  ma tylko jeden punkt nieciągłości na mocy 6., otrzymujemy tezę twierdzenia, QED.

R
Twierdzenia – analiza rzeczywista